Леони́д Ша́пошников: 
 Шапошников, Леонид Анатольевич (род. 1969) — советский и украинский гребец.
 Шапошников, Леонид Владимирович (1905—1969) — советский биолог, доктор биологических наук (1955), профессор, заведующий кафедрой зоологии Калининского (1947—1963) и Рязанского (с 1963) педагогических институтов, зоолог, крупнейший специалист по акклиматизации пушных зверей, одновременно — успешный спортсмен-фигурист, ученик Н. А. Панина-Коломенкина, неоднократный чемпион СССР и РСФСР по фигурному катанию, впоследствии известный тренер, судья всесоюзной и международной категорий, сын академика В. Н. Шапошникова.
 Шапошников, Леонид Иванович (род. 1951) — советский боксёр, чемпион Европы. Примечания